Torsten Schmidt kan syfta på:

* Torsten Schmidt (1899–1996), svensk militär
 Torsten Schmidt (född 1972), tysk cyklist
 Torsten Schmidt (född 1974), tysk diskuskastare